Le sigle FERI signifie .
 La tradition Feri est une tradition orale, initiatique et extatique, de la sorcellerie moderne.